La Comtesse noire, film muet français de René Leprince et Ferdinand Zecca (1913)
 La Comtesse noire, film franco-belge de Jesús Franco (1975)